A categoria 100 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô de 2017 ocorreu no dia 2 de setembro.

Medalhas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Campeonato Mundial de Judô de 2017